Трка на 110 метара са препонама у мушкој конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 30. септембра и 2. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. бранио је Омар Маклауд из Јамајке .

Земље учеснице 
Учествовало је 41 такмичар из 28 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (4)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Неутрални атлетичари (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих атлетичара 2019. године на 110 метара препоне, пре почетка светског првенства (27 септембра 2019) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 30. септембра 2019. године по локалном времену. У полуфинале пласирани су по 4 првопласирана из сваке од 5 квалификационих група (КВ) и још 4 на основу постигнутог резултата (кв).,, 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 2. октобра 2019. године по локалном времену. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Финале је одржано 2. октобра 2019. године у 23:00 по локалном времену.,
 Ветар: +0,6 м/с.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 110 метара са препонама за мушкарце на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)
  и  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)
  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 110 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном